Massac puede referirse a: 

 Massac, comuna francesa situada en Aude.
 Massac, comuna francesa situada en Charente Marítimo.